Петер Аблингер (15 марта 1959, Шваненштадт) — австрийский  и .

Биография 
Учился музыке в Граце у Йёсты Нойвирта и в Вене у Романа Хаубенштока-Рамати. С 1982 живёт в Берлине. С 1994 увлекается электроакустикой и звуковыми инсталляциями. В 1993 получил приглашение работать профессором в Университете музыки в Граце. В мае 2012 года Аблингер был назначен членом Академии художеств в Берлине, приглашение которого он принял с особой радостью. Членство требует, чтобы композиторы активно участвовали в развитии академии, чтобы в будущем продемонстрировать продуктивный результат в развитии современных музыкальных технологий.

Изобрёл технологию, позволяющую роялю буквально говорить на английском языке.

Примечания

Ссылки 
 http://ablinger.mur.at/werke.html 

Лауреаты Австрийской художественной премии по музыке